Аеропорт Трієст  () — цивільний аеропорт розташований за 35 км на північний захід від Трієсту, Італія.

Авіалінії та напрямки, жовтень 2022

Статистика

Примітки

Посилання 

 Офіційний вебсайт 

Аеропорти Італії
Трієст